Яуни́ба (от  — юность) может означать:

 «Яуниба» — детско-юношеский центр в Даугавпилсе.
  — футбольный клуб из Даугавпилса, существовавший с 1990 по 1999 год.
 «Яуниба» — футбольный клуб из Риги, основанный в 2006 году.
 «Яуниба» — бывший стадион в Юрмале.